Søholm har flere betydninger:
 Søholm (Asminderød Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Asminderød Sogn, Fredensborg Kommune
 Søholm (Emdrup) – et landsted ved Emdrup Sø i Gentofte Kommune tegnet af C.F. Hansen
 Søholm (Klampenborg) - en bebyggelse i Klampenborg tegnet af Arne Jakobsen
 Søholm (Køng Sogn) – et ejerlav og en landbrugsejendom i Køng Sogn, Assens Kommune
 Søholm (Magleby Stevns Sogn) – et ejerlav og en landbrugsejendom i Magleby Stevns Sogn, Stevns Kommune
 Søholm Keramik – en dansk virksomhed